Sveti Albin je lahko svetnik:
 Albin Koroški, tudi Albuin Briksenški, (*ok. 945 †5. februar1006), krščanski svetnik, karantanski plemič in škof v Briksnu, god 5. februarja ;
 Albin (Belko), (*ok. 474 †ok. 554 – umrl star 80 let), opat in škof, god 1. marca;
 Albinus  ali Albuinus, latinizirano od Witta (†po 760), anglosaški spremljevalec sv. Bonifacija, škof v Buraburgu, god 26. oktobra; 
 Albin Rimski, tudi Albin Kelmorajnski ali Alban, rimski mučenec, god 22. junija;
 Albina, devica in mučenka, god 23. septembra;
 Albina, devica in mučenka, god 16. decembra;

Sklici